TER, acrònim de Total expense ratio, denominació en anglès de ràtio de despeses totals
 TER, acrònim de transport express régional, servei regional de trens
 Topònims:
 Ter, riu nascut al Pirineu
 Departament del Ter, departament creat el 1812